Il nemico invisibile (Charlie Chan in London) – film del 1934 diretto da Eugene Forde
 Il nemico invisibile (Dying of the Light) – film del 2014 diretto da Paul Schrader
 Greyhound - Il nemico invisibile (Greyhound) – film del 2020 diretto da Aaron Schneider